«Інтер» () — словацький футбольний клуб, який представляє столицю країни Братиславу. За результатами сезону 2005/06 клуб вилетів у другий за силою дивізіон чемпіонату Словаччини. 2009 року клуб об'єднався із «Сеницею» на користь останньої; гравці розійшлися по різних клубах. 2010 року «Інтер» було відновлено і тепер він виступає у п'ятому за силою дивізіоні.

Досягнення 
 Чемпіон Чехословаччини (1): 1959
 Чемпіон Словаччини (2): 2000, 2001
 Володар Кубка Словаччини (6): 1984, 1988, 1990, 1995, 2000, 2001

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Словаччини
Футбольні клуби, засновані 1940
Спорт у Братиславі
засновані в Європі 1940
1940 у європейському спорті